Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (исп. Iglesia Catedral de San Luis) — католическая церковь в аргентинском городе Сан-Луис, столице одноименной провинции. Является резиденцией епархии Сан-Луис.

История 
Ранее, с 1836 по 1897 год, он функционировал как приходская церковь на улицах 9 де Хулио и Ривадавия, в то время храм был построен из саманной глины и соломы. Первый камень церкви был заложен 25 марта 1883 года. 25 ноября 1905 года он был освящён епископом Куйо, хотя он ещё не был закончен. Спустя три года центральный корпус сооружения был завершён.

Левая колокольня была построена в 1924 году, а правая в 1944 году. Национальная комиссия музеев, памятников и исторических мест объявила собор историческим местом своим указом № 30 от 7 января 1975 года.

Описание 
Фасад, окружённый двумя симметричными колокольнями, имеет коринфскую колоннаду, увенчанную фронтоном. Внутри покоятся останки аргентинского патриота .

Примечания 

Культовые сооружения по алфавиту
Появились в 1944 году
Здания и сооружения, заложенные в 1883 году
Здания и сооружения, построенные в 1944 году
Провинция Мендоса
Католические храмы Аргентины